Denn steht für:

 Denn, bis 1938 Name des Ortsteils Ahrbrück der Gemeinde Ahrbrück in Rheinland-Pfalz
 Matthew P. Denn (* 1966), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Denne
 Den